Ditrupa geniculata är en ringmaskart som beskrevs av Chiplonkar 1976. Ditrupa geniculata ingår i släktet Ditrupa och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
geniculata